Халиков — фамилия; имеет женскую форму Халикова. Происходит от мусульманского личного имени Халик ( — творец).

Известные носители 
 Халиков, Альфред Хасанович (1929—1994) — советский и российский историк и археолог.
 Халиков, Амир Касымбекович (род. 1964) — представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-майор, командующий войсками регионального командования «Запад» (2009—2013).
 Халиков, Валерий Абдулхакович (род. 1950) — российский нейрохирург, доктор медицинских наук (1998), профессор (2002), заслуженный врач Российской Федерации (2008)
 Халиков, Габдулхак Абзалилович (1939—2008) — советский учёный, химик-органик, академик АН Башкирии, доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники БАССР.
 Халиков, Ильдар Шафкатович (род. 1967) — премьер-министр Татарстана с 2010 по 2017 год.
 Халиков, Ислам Рахимович (1918—1944) — Герой Советского Союза.
 Халиков, Максим Мансурович (род. 1979) — российский боксёр, чемпион России, обладатель Кубка мира, мастер спорта России международного класса.
 Халиков, Мансур Хатыпович (1886—1934) — общественный и религиозный деятель, участник Башкирского национального движения.
 Халиков, Муллаян Давлетшинович (1894—1937) — государственный и общественный деятель, народный комиссар просвещения и социального обеспечения, председатель Совета народных комиссаров БАССР (1921—1925).
 Халиков, Радим Абдулхаликович (1970—2003) — российский военнослужащий, капитан, Герой Российской Федерации.
 Халиков, Рамиль Бакирович (род. 1969) — русский писатель и литературовед.
 Халиков, Тимирбулат Галяутдинович (1917—1958) — Герой Советского Союза.
 Халиков, Фиринат Гаптухаевич (род. 1957) — художник-живописец, член Союза художников СССР и РФ. Академик Российской академии художеств.
 Халиков, Эркин Хафизович (1962—2006) — советский самбист.

